Athelicium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Athelicium i familjen Atheliaceae, ordningen Atheliales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hygrophoraceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Athelicium